Буратино может означать:

 Буратино — главный персонаж сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
 «Буратино» — тяжёлая огнемётная система ТОС-1.
 «Буратино» — сорт лимонада, распространённый в СССР.
 «Буратино» — театр куклы и актёра в Магнитогорске.

См. также 
 Бураттино — персонаж итальянской комедии масок.
 «Буратино, сын Пиноккио» — российско-эстонский художественный фильм 2009 года, режиссёр Расмус Меривоо.